Дубовский – русская фамилия, и топоним.

Фамилия 
 
 Дубовский, Борис Григорьевич (1919—2008) — советский физик, сотрудник лаборатории № 2 АН СССР, главный специалист по запуску атомных реакторов.
 Дубовский, Вадим Владимирович (род. 1964) — украинский и американский певец, «поющий дальнобойщик».
 Дубовский, Иосиф Игнатьевич (1892—1969) — советский музыкальный теоретик и педагог.
 Дубовский, Константин Николаевич (1923—2007) — Герой Социалистического Труда.
 Дубовский, Петер (1972—2000) — чехословацкий и словацкий футболист.
 Дубовский, Степан Фёдорович (1931—2001) — Герой Социалистического Труда.

Топоним
 Дубовский — посёлок городского типа Луганской области Украины.
 Дубовский — посёлок Аликовского района Чувашии.
 Дубовский — бывший посёлок городского типа в Килемарском районе Марий Эл.

Другое
 Дубовский — порода голубей.

Разное 
 Дубовский район
 Дубовский сельсовет

См. также 
 Дубов
 Дубовка (значения)
 Дубово
 Дубовская
 Дубовское
 Дубовый
 Дубровский